PBN ou pbn est un sigle ou code de trois lettres qui peut désigner :

PBN 

 Panjabi By Nature, groupe de musique ;
 Navigation basée sur la performance (en anglais : Performance-based navigation).

pbn 
 le pendjabi occidental, langue du sous-continent indien (le code du pendjabi étant «  »).